Крунска принцеза Софија Елизабет Мари Габријела од Лихтенштајна ( је супруга престонаследника од Лихтенштајна, Алојза.

Софија је ћерка баварског војводе Макса Емануела и шведске грофице Елизабет Даглас. Удала се за престонаследника Алојза, 3. јула 1993. Од 1978 - 1980, је похађала школу у Халигенштату а затим и интернатску школу за девојчице у Ленгрису. Студирала је енглески језик и енглеску литературу на Католичком универзитету у Ајхштет-Инголштату. С принцом Алојзом има четворо деце: Јозефа Венцела, Марију Каролину, Георга Антонијуса и Себастијана.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1967.
Кнежевска породица Лихтенштајн